Morfosyntaks er vidensfeltet mellem morfologi og syntaks. Morfosyntaks er viden om hvordan ords bestandele sættes sammen og ændrer sig ved bøjning.

Undersøgelser i morfosyntaks indenfor et sprog kan være at undersøge hvor ordgrænserne går for sammensatte ord eller stavelser i et ord. Et forsøg på at undersøge dette kan være bogstavsombytning.

masked-prime-transposition er en bogstavsombytning for at undersøge hvornår et ord meningsforstyrres eller bliver mindre forståeligt i et sprog. Eksempler på bogstavsombytning er:

undersøgelse af morfemgrænser:

 morfemrgænser (her er morfemerne 'morfem-' og '-grænse' og der er bogstavsombytning inde i morfemet '-grænse')
 moregmrænser (her er morfemerne 'morfem-' og '-grænse' og der er bogstavsombytning over morfemgrænsen)
 morfen eller morfek (morfemet 'morfem' med en fonologisk subtil og fonologisk signifikant/afslørende substitution)

Substitution af konsonanter er lettere end substituion af vokaler

Afledninger påvirker ikke den semantiske dekompositionering

Se i øvrigt

Referencer 

Sprogforskning